Сипочи има више значења:

 Сипочи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сипочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику